Мазинг — фамилия. Известные носители:

 Мазинг, Альберт Карлович (, 1839—1914) — пастор церкви Св. Марии на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге, первый пастор, кому было дозволено читать проповеди на русском языке, сын пастора Карла Мазинга.
 Мазинг, Борис Владимирович (1898—1941) — советский журналист, театральный критик.
 Мазинг, Виктор Викторович (, 1925—2001) — советский и эстонский болотовед, геоботаник и эколог, популяризатор науки, доктор биологических наук (1969), академик Эстонской академии наук (1993).
 Мазинг, Владимир Евгеньевич (1916—1991) — советский военный учёный, полковник-инженер, специалист по двигателям внутреннего сгорания; сын Евгения Мазинга.
 Мазинг, Евгений Карлович (1880—1944) — советский учёный, специалист в области двигателей внутреннего сгорания, сын педагога Карла Мазинга.
 Мазинг, Ирина Евгеньевна (1910—1994) — советская и российская актриса, Заслуженная артистка РСФСР; дочь Евгения Мазинга.
 
 Мазинг, Михаил Карлович (1836—1911) — российский генерал, участник Туркестанских походов, сын пастора Карла Мазинга.
 Мазинг, Оскар (1874—1947) — филолог-германист, доцент в Институте Гердера
 Мазинг, Отто Вильгельм (, 1763—1832) — эстонский пастор, просветитель, языковед.
 Мазинг, Уку (, 1909—1985) — эстонский теолог, поэт, фольклорист, философ и филолог.

См. также 
 Мазинги — дворянский род.